

Osoby
 Orson Hodge – postać fikcyjna, bohater serialu Gotowe na wszystko
 Orson Hyde – członek Kworum Dwunastu Apostołów
 Orson Scott Card – współczesny autor science fiction i fantasy
 George Orson Welles – amerykański reżyser, producent, scenarzysta i aktor filmowy

Inne 
 Orson – amerykański zespół rockowy, powstały w 1999 roku
 Orson i Olivia – francuski serial animowany dawniej emitowany w Polsce